Росица е умалително от роса.

 Росица е българско женско име.
 Името Росица носят три български села:
 Росица, област Велико Търново;
 Росица, област Добрич;
 Росица, област Търговище.
 Росица е и името на река в България.
 Росица е и името на таксономичен род растения (Glyceria).
 „Росица“ е български филм от 1944.